Серге́й Воробьёв:
 Воробьёв, Сергей Алексеевич (род. 1994) — российский боксёр-профессионал.
 Воробьёв, Сергей Андреевич (род. 1965) — российский актёр и каскадёр.
 Воробьёв, Сергей Васильевич (1901—?) — советский технолог, специалист в области обработки металлов, лауреат Ленинской премии.
 Воробьёв, Сергей Викторович (1962) — советский самбист.
 Воробьёв, Сергей Дмитриевич (род. 1959) — прокурор Орловской области.
 Воробьёв, Сергей Евгеньевич (род. 1956) — российский каскадёр.
 Воробьёв, Сергей Ильич (1895—1983) — советский генерал-полковник береговой службы.
 Воробьёв, Сергей Степанович (1923—1988) — советский инженер-конструктор.
 Воробьёв, Сергей Юрьевич (род. 1964) — один из псевдонимов, под которым пишет российский публицист-креационист Вертьянов, Сергей Юрьевич.
 Воробьёв, Сергей (род. 1995) — латвийский футболист.